Aloito, Aloyto, Albito o Alvito, que todo es lo mismo, 
fue un nombre de uso frecuente durante la Edad Media en el reino de León, 
que llevaron varios personajes históricos: 
 Aloito Gutiérrez (siglo IX), conde de Galicia;
 Aloito Núñez (s. XI), conde de Portucale;
 Alvito de León (s. XI), obispo de León; 
 Albito de Mondoñedo (s. XI), obispo de Mondoñedo; 
 Albito de Astorga (s. XII), obispo de Astorga.

Referencias